Sieben Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Bristol nach der englischen Hafenstadt Bristol:

 die erste HMS Bristol war eine 44-Kanonen-Fregatte, die 1653 vom Stapel lief. 1693 erfolgte der Totalumbau zu einem 50-Kanonen-Linienschiff, das im April 1709 von den Franzosen erobert wurde. Zwei Wochen später erfolgte die Rückeroberung und Versenkung des Schiffes.
 die zweite HMS Bristol war ein 54-Kanonen-Linienschiff der 4. Klasse, das 1711 vom Stapel lief. Auch dieses Schiff wurde 1746 total erneuert und mit 50 Kanonen neu bewaffnet. Der Abbruch der zweiten HMS Bristol erfolgte 1768.
 die dritte HMS Bristol war ein 50-Kanonen-Schiff der 4. Klasse, das 1775 vom Stapel lief und im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eingesetzt wurde. Ab 1794 diente sie als Gefängnisschiff und wurde 1810 abgebrochen.
 die vierte HMS Bristol war ursprünglich das 64-Kanonen-Linienschiff 3. Klasse HMS Agincourt, das 1812 in HMS Bristol umbenannt wurde, als es Gefängnisschiff wurde. 1814 wurde das Schiff verkauft.
 die fünfte HMS Bristol war eine hölzerne Schraubenfregatte, die 1861 vom Stapel lief und deren Abbruch 1883 erfolgte.
 die sechste HMS Bristol war ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse. Das Typschiff der Bristol-Untergruppe lief 1910 vom Stapel und wurde 1921 zum Abbruch verkauft.
 die siebte HMS Bristol war der einzige Zerstörer vom Typ 82, lief 1973 vom Stapel und diente zuletzt bis 2020 in der Marinebasis Portsmouth als stationäres Schulschiff.

Bristol